Krijgstucht (algemeen)
 Krijgstucht (België), krijgstucht in België
 Krijgstucht bij de Nederlandse strijdkrachten, krijgstucht in Nederland